Se poate referi la:
 Localități:
 Gonzaga, Brazilia, statul Minas Gerais 
 Gonzaga, Italia, provincia Mantova, Lombardia
 Gonzaga, Filipine, în regiunea Cagayan;
 Gonzaga University, Statele Unite ale Americii
 Casa de Gonzaga:
 Gianfrancesco I Gonzaga (1395–1444), primul marchiz de Mantova, din 1407 până la moartea sa. 
 Ludovico al III-lea Gonzaga (1412–1478), fiu al lui Gianfrancesco I Gonzaga și al Paolei Malatesta; a fost al doilea marchiz de Mantova, din 1444 până la moartea sa.
 Cecilia Gonzaga (1426 - 1451), fiica lui Gianfrancesco I Gonzaga și a Paolei Malatesta.
 Eleonora Gonzaga (1493–1570), fiica lui Francesco II Gonzaga; soția lui Francesco Maria I della Rovere, Duce de Urbino
 Eleonora Gonzaga (1598–1655), fiica lui Vincenzo I Gonzaga & Eleonora de' Medici; soția lui Ferdinand al II-lea, Împărat Roman.
 Eleonora Gonzaga (1630–1686), fiica lui Charles II Gonzaga; soția lui Ferdinand al III-lea, Împărat Roman.
 Marie Louise Gonzaga
 Luiz A. Pedreira Gonzaga, ornitolog sud-american